Æthelwulf est un nom vieil-anglais comprenant les éléments  « noble » et  « loup », notamment porté par :
 Æthelwulf, évêque d'Elmham (avant 781 – ?) ;
 Æthelwulf, évêque de Selsey (avant 811 – 816 × 824) ;
 Æthelwulf, roi de Wessex (839-855) ;
 Æthelwulf, ealdorman du Berkshire (mort en 871) ;
 Adalolphe ou Æthelwulf, comte de Boulogne (mort en 913) ;
 Athulf ou Æthelwulf, évêque de Hereford (avant 971 – après 1013).

Anthroponyme anglo-saxon